Dr Pepper bezeichnet:

 Dr Pepper: Cola-Getränk

Unternehmen
 Dr Pepper Company: ursprüngliche Dr Pepper Company
 Dr Pepper/Seven Up: Nachfolgegesellschaft der Dr Pepper Company
 Dr Pepper Snapple Group: heutige Gesellschaft

Personen
 Dr. William Pepper (1843–1898), US-amerikanischer Arzt
 Dr. William F. Pepper (* 1937), US-amerikanischer Anwalt